TV puede referirse a:
 Televisión;
 Tuvalu por su código de país;
 .tv, dominio de Internet;
 Provincia de Treviso, Italia, por su código.

Siglas